Карлос Альберто Кавальяро (; род. 9 апреля 1946, Некочеа, провинция Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футбольный тренер.

Карьера 

Выступал за молодежный состав клуба «Велес Сарсфилд», но из-за травмы он был вынужден рано завершить карьеру. Уже в 22 года Каваньяро возглавил «Архентинос Хуниорс», став самым молодым главным тренером в истории чемпионата Аргентины.

Позднее специалист руководил командами «Расинг» и «Велес Сарсфилд», а также коллективами из Мексики и Гондураса. За свою долгую тренерскую карьеру Карлос Кавальяро руководил сборными Гватемалы (дважды), Панамы, Гренады, Сент-Китс и Невиса, Филиппин и Сальвадора.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Аргентины
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Архентинос Хуниорс»
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»
Тренеры ФК «УНАМ Пумас»
Тренеры ФК «Феррокарриль Оэсте»
Тренеры ФК «Атланте»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Унион» Санта-Фе
Тренеры ФК «Платенсе»
Тренеры ФК «Чакарита Хуниорс»
Тренеры ФК «Универсидад» Чолутека
Тренеры ФК «Дефенсорес де Бельграно»
Тренеры сборной Гватемалы по футболу
Тренеры сборной Панамы по футболу
Тренеры сборной Гренады по футболу
Тренеры сборной Сент-Китса и Невиса по футболу
Тренеры сборной Филиппин  по футболу
Тренеры сборной Сальвадора по футболу